Кажѝмеж Тео̀фил Франчѝшек Мошѝнски () е полски етнограф, етнолог и славист, професор, преподавател в Ягелонския и Вилненския университет, член на Полската академия на науките и Варшавското научно дружество. В научната си дейност акцентира на теренната работа, като провежда мащабни изследвания на материалната и духовна култура в полските села. Носител на Командорски кръст на Ордена на Възраждане на Полша и Кръст на храбрите. Негов брат е инженера Вацлав Мошински.

Трудове 
 Badania nad pochodzeniem i pierwotną kulturą Słowian (1925)
 Polesie Wschodnie: materiaty etnograficzne z wschodniej części b. powiatu mozyrskiego oraz z powiatu rzeczychiago (1928)
 Kultura ludowa Słowian (1929)
 Atlas kultury ludowej w Polsce (1934 – 1936)
 Ludy zbieracko-łowieckie: ich kultura materialna oraz podstawowe wiadomości o formach współżycia zbiorowego, o wiedzy, życiu religijnym i sztuce  (1951)
 Ludy pasterskie: ich kultura materialna oraz podstawowe wiadomości o formach współżycia zbiorowego, o wiedzy, życiu religijnym i sztuce (1953)
 Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego (1957)
 Człowiek: wstep do etnografii powszechnej i etnologii (1958)
 O sposobach badania kultury materialnej prasłowian (1962)

Бележки 

Полски етнографи
Полски етнолози
Полски слависти
Преподаватели в Ягелонския университет
Преподаватели във Вилнюския университет
Действителни членове на ПАН
Членове на Варшавското научно дружество
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Носители на Кръст на храбрите
Родени във Варшава
Починали в Краков
Погребани на Брудновското гробище